Asclepiòdot d'Heraclea (en llatí Asclepiodotus, en grec antic Ἀσκληπιόδοτος) fou un general macedoni que va actuar com a comandant dels mercenaris gals a l'exèrcit de Perseu de Macedònia a la Tercera Guerra Macedònica.

Referències 
 Titus Livi, Ab Urbe Condita 42.51 
 Titus Livi, Ab Urbe Condita 44.2, 6-7 

Militars macedonis de la Tercera Guerra Macedònica
Caps de mercenaris